De Bundesliga 2005/06 (vrouwen) was het 16de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 14 augustus 2005 en eindigde op 5 juni 2006.

Eindstand

* SC Freiburg kreeg drie punten aftrek.

** FSV Frankfurt stopte haar vrouwenafdeling aan het eind van dit seizoen.

Uitslagen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de speelsters opgenomen met zestien of meer treffers achter hun naam.

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2005/06